Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego – narzędzie polityki pieniężnej polskiego banku centralnego, służące do regulowania ilości pieniądza na rynku polskim. Określając ich wysokość NBP wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

Do podstawowych stóp procentowych NBP należą:
 stopa referencyjna,
 stopa lombardowa,
 stopa depozytowa,
 stopa redyskontowa (redyskonta weksli),
 stopa dyskonta weksli.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Od 1998 r. RPP ustala stopy, które kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bankowe stopy procentowe
Gospodarka Polski
Narodowy Bank Polski